
Termin -{INP}- ima više značenja.

 Indijum(III) fosfid, -{InP}-
 INP (Koreja), korejsko hemijsko preduzeće